Haaßel ist der Name folgender Orte:

 Haaßel (Altenmedingen), Ortsteil der Gemeinde Altenmedingen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Haaßel (Selsingen), Ortsteil der Gemeinde Selsingen, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen